Canas oder Cañas bezeichnet:

Canas ist der Name folgender Orte:
 Provinz Canas, eine Provinz in der Region Cusco in Peru
 Canas (São Paulo), eine Gemeinde im Staat São Paulo in Brasilien
 Canas de Senhorim, eine Stadt im Kreis Nelas in Portugal
 Canas (Ponce), ein Barrio (Viertel) in Ponce, Puerto Rico
 Canas (Lykien), eine antike Stadt in Lykien

Cañas ist der Name folgender Orte:
 Cañas (Tarija) im Departamento Tarija in Bolivien
 Cañas (Costa Rica) in der Provinz Guanacaste, Costa Rica
 Cañas (La Rioja) in der spanischen Region La Rioja
 Cañas (Uruguay) in Uruguay

Cañas ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio José Cañas Quintanilla (1785–1844), Präsident von El Salvador
 Arturo Cañas (* 1964), mexikanischer Fußballspieler
 Gonzalo Cañas (1937–2012), spanischer Schauspieler und Puppenspieler
 Guillermo Cañas (* 1977), argentinischer Tennisspieler
 Henry Cañas (* 1998), kolumbianischer Leichtathlet
 Javiera Cañas (* 1997), chilenische Leichtathletin
 Jordi Cañas (* 1969), spanischer Politiker

 Roger Cañas (* 1990), kolumbianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Islote Cañas
 Las Cañas
 Cana